

Geografia
 Catena Côte de l'Ane-Mounier – massiccio montuoso delle Alpi Marittime
 Monte Mounier – montagna delle Alpi Marittime

Persone
 Anthony Mounier (1987) – calciatore francese
 Edward Mounier Boxer (1822-1898) – militare e inventore inglese
 Emmanuel Mounier (1905-1950) – filosofo francese
 Flo Mounier (1974) – batterista canadese
 Jean-Jacques Mounier (1949) – ex judoka francese